Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1993 in Birmingham, England in der National Indoor Arena statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1993 Mixed
Weltmeisterschaft 1993/Mixed
Weltmeisterschaft 1993